O J-Bay Open 2015 é um evento do ASP World Tour de 2015. Esse evento aconteceu no dia 8 a 19 de julho em Baía de Jeffreys, Cabo Oriental e foi disputada por 36 surfistas, sendo 9 brasileiros. Nesse evento não teve campeão pois a final foi cancelada após um ataque de tubarão no Mick Fanning, sendo dado a ele e ao Julian Wilson, que também estava na final, a pontuação do 2º colocado.

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

Quartas-de-Finais

Semifinais

Final

 1 A final foi cancelada após um ataque de tubarão sobre o Mick Fanning, foi dado a pontuação de 2º lugar para os dois

Premiação

Ligações externas 
 Sítio oficial

J-Bay Open
J-Bay Open
J-Bay Open